Stutzer bezeichnet:
 Modenarr, altertümlich Bezeichnung für übertriebenes Modebewusstsein
 Stutzen (Waffe), mundartlich ein Jagdgewehr
 Caban (Jacke), eine Form der Jacke

Stutzer  ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Stutzer (1849–1923), Forscher in der Agrikulturchemie und landwirtschaftlicher Bakteriologe
 Emil Stutzer (1854–1940), Rektor des Görlitzer Gymnasiums Augustum, geheimer Studienrat, Professor und Schriftsteller
 Gustav Stutzer (1839–1921), deutscher evangelischer Pfarrer und Autor
 Hans-Jürgen Stutzer (1926–2007), deutscher Politiker
 Hellmuth Stutzer (1890–1961), deutscher Jurist
 Hermann Stutzer (1887–1968), deutscher Offizier und Militärrichter
 Otto Stutzer (1881–1936), deutscher Geologe
 Walter Stutzer (1923–2009), Schweizer Journalist

Siehe auch:

 Stützer